La orden de la cabeza de muerto fue una orden militar que se instituyó en 1652 por Silvio Nimrod duque de Wurtemberg Eller. 

Fue reformada en 1709 por Luisa Elisabet de Saxe Mesburgo. En ella se admitían tan solo las damas que hacían voto de renunciar las vanidades del mundo. Su distintivo era una calavera con este mote: memento mori.

Referencias
Diccionario histórico enciclopédico, Joaquin Vicenç Bastús i Carrera, 1828

Órdenes militares